Slovo Katyň může označovat:

 Katyňský masakr
 Katyň (sídlo) – vesnice u Smolensku
 Katyň (film) – polský film z roku 2007
 Polský válečný hřbitov v Katyni

Související články 
 Chatyň – běloruská vesnice v Minské oblasti vypálená nacisty v roce 1943